Черток — фамилия и топоним.

Фамилия
 Черток, Александр Абрамович (1926—2011) — педагог МТХТУ, Заслуженный учитель России.
 Черток, Борис Евсеевич (1912—2011) — советский и российский учёный и конструктор, один из ближайших соратников С. П. Королёва, академик РАН, доктор технических наук.
 Черток — настоящая фамилия израильского политика Моше Шарета.
 Черток, Лейб Григорьевич (1910—1991) — психоаналитик.
 
 Черток, Никифор — донской казак, один из руководителей казацко-крестьянского восстания под предводительством Степана Разина.
 Черток, Перл (; 1918—1981) — американская арфистка.
 Черток, Семён (Шимон) Маркович (1931—2006) — публицист, журналист, кинокритик.
 Черток, Юрий Владимирович (род. 1957) — советский российский шашечный деятель, тренер, шашист (международные шашки).

Топоним
 Черток — деревня в Гродненском районе Гродненской области Белоруссии.
 Черток — озеро в Мядельском районе Минской области Белоруссии.
 Черток — озеро в Латвии.

Прочее
 (6358) Черток — астероид.